Аліна Жидкова і Тетяна Перебийніс були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі. 

Анна-Лена Гренефельд і Меган Шонессі виграли титул, у фіналі перемігши пару Асагое Сінобу і Емілі Луа з рахунком 6–1, 6–3.

Сітка

Посилання 
Women's Draws 

Abierto Mexicano Telcel 2006
Abierto Mexicano Telcel